Škrljevo est un toponyme qui peut désigner :
Škrljevo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bakar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Škrljevo, une localité de Slovénie située dans la commune de Šentrupert.